Новоюрьевка — название населённых пунктов на Украине:

 Новоюрьевка — село в Николаевском районе Николаевской области.
 Новоюрьевка — село в Новобугском районе Николаевской области.